białka wiążące penicylinę
 α-PBP (1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on) – związek psychoaktywny z listy I-P
 Porozumienie Bez Przemocy
 Powiatowa Biblioteka Publiczna
 postępujące porażenie opuszkowe
 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

Przypisy